Kagel ist der Familienname folgender Personen: 

 John Kagel (* 1942), US-amerikanischer Ökonom
 Mauricio Kagel (1931–2008), argentinisch-deutscher Komponist, Dirigent, Librettist und Regisseur
 Hans Kagel, Hochschullehrer an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
 Katharina Maria Kagel, deutsche Opernsängerin

Kagel steht für: 

 Kagel (Grünheide (Mark)), ein Ortsteil der Gemeinde Grünheide (Mark) 
 eine Kopfbedeckung der Schleswig-Holsteiner Trachten

Siehe auch: 
 Kagl